În Liga I evoluează 118 jucători străini, dintre care 47 au fost convocați cel puțin odată la echipa națională de fotbal a țării din care fac parte.

Jucătorii care ai căror nume sunt scrise cu caractere îngroșate au cel puțin o convocare la echipa națională

10
Emmanuel Culio - CFR Cluj-Napoca
Osvaldo Miranda - FC Dinamo București
Sixto Peralta - CFR Cluj-Napoca
Diego Ruiz - CFR Cluj-Napoca
Sebastian Dubarbier - CFR Cluj-Napoca
Paolo Daniel Frangipane - CFR Cluj-Napoca
Pablo Daniel BRANDÁN - Unirea Urziceni
GABRIEL ALEJANDRO VIGLIANTI - Otelul Galati
Jose Luis Garcia - Gloria Buzau
Alejandro Gavatorta - FC Politehnica Iași

2
Artavazd Karamyan - FCU Politehnica Timișoara
Arman Karamyan - FCU Politehnica Timișoara

6
Spase Dilevski - Universitatea Craiova
Michael Baird - Universitatea Craiova
Josh Mitchell - Universitatea Craiova
Joshua Rose - Universitatea Craiova
Jacob Geoffrey BURNS - Unirea Urziceni
ARCABA TOMISLAV - Gloria Buzau

Bosnia și Herțegovina 3

Admir Catovic - Gaz Metan Medias
Vojislav Vranjkovic - Dinamo Bucuresti
Pedrag Jovanovic - FC Politehnica Iași

21
André Galiassi - CFR Cluj-Napoca
Didi - CFR Cluj-Napoca
Gerlem - Farul Constanța
Ricardo Gomes - FC Unirea Urziceni
Elinton Andrade - Rapid București
Cesinha - Rapid București
Todescato Andre - Poli Iasi
Cleidimar Magalhaes Silva - CFR Cluj-Napoca
Alexandre Cardoso - Pandurii Tg Jiu
Xavie Ademar - FC Gloria Buzău
Hugo Alcantara - CFR Cluj
Andre de Sousa - CFR Cluj
Eric Oliveira Pereira - Gaz Metan Medias
EZEQUIAS ROOSVELT TAVARES DE MELO - FC Brasov
Elder Bonfim - Gloria Buzau
Tiago Tremonti - Pandurii Tg Jiu
Andre Todescato - FC Politehnica Iași
Leandro da Silva - FC Politehnica Iași
Juliano Spadacio - Rapid Bucuresti
Claudio Mejolaro Pitbull - Rapid Bucuresti
Alberto Thiago - Dinamo Bucuresti

3
Jivko Jelev - Oțelul Galați
Stoian Kolev - Otelul Galati
Stanislav Genchev - FC Vaslui

Burkina Faso 1
Salif Nogo - Oțelul Galați

3
Innocent Awoa - Dinamo Bucuresti
Jeremie Njock - U Craiova
Kalle Sone - FC Otopeni

Croația 1 
FRANE VITAICI - Otelul Galati

Coasta de Fildeș 8
Ousmane Viera - CFR Cluj
Zie Diabate - FC Dinamo București
Emmanuel Kone - CFR Cluj
Lacina Traore - CFR Cluj
Diarrassouba Viera - FC Politehnica Iași
Yssouf Kone - CFR Cluj
Youssouf Kamara'' - FC ArgesAnoh Attoukora - Dinamo Bucuresti

  3Robinson Zapata - Steaua BucureștiDayro Moreno - Steaua BucureștiJuan Carlos Toja - Steaua București

  1
Lukas Magera - FC Politehnica Timisoara

  3
Anthony da Silva - CFR Cluj-Napoca
Aziz Tafer - Gloria Buzau
Stephane Zubar - FC Vaslui

  1George Blay - FC Dinamo BucureștiRaymond Fenny - Gaz Metan Medias

  3
Alvaro Pereira - CFR ClujAugustin Viana - CFR ClujDario Flores  - CFR Cluj

 Grecia 1
Pantelis Kapetanos - FC Steaua București

  1Deniss Romanovs - FC Dinamo București

  1Ben Teekloh - Farul Constanța

   2Paulius Gribauskas - Oțelul GalațiTadas Labukas - Oțelul Galați

  2Arthur Patras - Gloria BuzauDenis Zmeu - FC Vaslui

  Muntenegru 2Vladimir Božović - Rapid BucureștiMilan Jovanović - FC Universitatea Cluj-Napoca

  1Ismail Kouha - Oțelul Galați

  Nigeria 8
Ibezito Ogbonna - CFR Cluj-NapocaKevin Amuneke - FCU Politehnica TimișoaraAbiodun Agunbiade - FCU Politehnica TimișoaraIfeanyi Emeghara - FC Steaua București
Dino Eze - FC Gloria Buzău
JOHN IKE IBEH - Otelul Galati
Kehinde Fatai - Faru Constanta
Kassaly Daouda - FC Rapid

  1Paweł Golański - FC Steaua București

  30
Pedro Taborda - Poli Timisoara
Fernandes CHICO - Farul Constanta
Nuno Claro - CFR Cluj-Napoca
Ricardo Cadu - CFR Cluj-Napoca
Pedro Oliveira - CFR Cluj-Napoca
André Leão - CFR Cluj-Napoca
Daniel Ricardo - CFR Cluj-Napoca
Vitinha - CFR Cluj-Napoca
Paulo Monteiro - Farul Constanța
Semedo - FC Steaua București
Tiago Gomes - FC Steaua București
Bruno Miguel Guerreiro Costa - CS Otopeni
BRUNO João Nandingna Borges FERNANDES - Unirea Urziceni
DIOGO LEZICO DA SILVA - Gloria Buzau
VEIGA DIAS LUIS FELIPE - Gloria Buzau
Pedro Moreira- Gloria Buzau
Luis Fallardo - Gloria Buzau
Jorge Pinto Tavares - Gloria Buzau
Ricardo Fernandes - FC Rapid
Joao Paulo Andrade - FC Rapid
Tiago Gomes - FC Steaua Bucuresti
Bruno Simao - Dinamo Bucuresti
Diogo Emanuel Alves Ramos - Gloria Bistrita
Joao Pedro Azevedo e Silva - Gloria Bistrita
Vitor Tiago de Freitas - FC Otopeni
Nuno Pereira Diogo - FC Otopeni
Rui Duarte - FC Brasov
Paolo Adriano - FC Brasov
Hugo Luz - Fc Vaslui
João Pedro Mingote Ribeiro - Pandurii Tg Jiu

  4 
Gaston Mendy - Farul Constanța
Gueye Mansour - FC Gloria Buzau
Ousmane N'Doye - FC Dinamo Bucuresti
Papa Malick Ba - FC Dinamo Bucuresti

  17
Djordje Ivelja - FC Rapid
Novac Martinovic - CS Pandurii Târgu-Jiu
Miodrag Andelkovic - Pandurii Tg Jiu
Milanko Rascovic - Pandurii Tg Jiu
Svetozar Mijin - FC Politehnica Iași
Branko Bakovici - FC Politehnica Iași
Ersin Mehmedović - FC Unirea Urziceni
Nemanja Milisavijevic -FC Vaslui
Marko Ljubinković - FC Vaslui
Nemania Jovanovic - FC Vaslui
Velijko Nikitovici - FC Vaslui
Milos Pavlovic - FC Vaslui
Rade Vejovic - CFR Cluj
Branislav Vukomanovici - Farul Constanta
Dejan Rusmir - Farul Constanta
Zarco Markovic - Gaz Metan Medias
Minja Popovic - FC Otopeni
Pedrag Lazic - FC Otopeni

  Sierra Leone 1Julius Woobay - Universitatea Craiova

  6Dare Vršič - FCU Politehnica TimișoaraDejan Rušič - FCU Politehnica Timișoara
Andrej Pecinik - FC Politehnica Iași
Bersnjak Dominik - FC Politehnica Iași
Sndrej Rastovac - Farul Constanța
Jan Pahor - Farul Constanța

  2 
Ibón Pérez Arrieta - Pandurii Tg Jiu
David Sanchez - Gloria Buzau

  Zimbabwe 1 Mike Temwanjera''' - FC Vaslui

Fotbal în România